Бельанглі́з, Бельанґліз () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 70 км на схід від Ам'єна, 50 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 420,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Бельангліз на сайті французького Національного інституту географії
 Бельангліз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бельангліз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена